Фо́кина — женская форма русской фамилии , а также топоним.

Носительницы фамилии 
 Фокина, Анастасия Ивановна (1913—2010) — доярка, Герой Социалистического Труда.
Фокина, Анна Фёдоровна (1916—1994) — советский архитектор и волейболистка.
 Фокина, Вера Петровна (1886—1958) — артистка балета, солистка Русских сезонов Дягилева, жена М. М. Фокина.
 Фокина, Людмила Ивановна (1931—2006) — фрезеровщица, Герой Социалистического Труда.
 Фокина, Мария Игоревна (род. 1986) — украинская певица, внучка Витольда Павловича Фокина
 Фокина, Надежда Ивановна (род. 1948) — советская, затем израильская шахматистка.
 Фокина, Олеся Юрьевна (род. 1954) — советская и российская журналистка, режиссёр документального кино.
 Фокина, Ольга Александровна (род. 1937) — советская и русская поэтесса, лауреат Большой литературной премии России.
 Фокина-Семёнова, Наталья Викторовна (род. 1982) — украинская спортсменка, дискоболка.

Топоним 
 Фокина — деревня в Юрлинском районе Пермского края, Россия.
 Фокина — река в России, приток Енисея.

См. также